Da, tidigare stavat Tahsien, är ett härad som lyder under Dazhous stad på prefekturnivå i Sichuan-provinsen i sydvästra Kina.

Källor

WP:Projekt Kina